Алекса́ндр Кириче́нко:
 Кириченко, Александр Александрович (род. 1967) — советский и российский велогонщик, олимпийский чемпион.
 Кириченко, Александр Лукич (1913—1963) — полный кавалер ордена Славы.
 Кириченко, Александр Николаевич (1884—1971) — российский и советский энтомолог.
 Кириченко, Александр Поликарпович (1892—1942) — Герой Советского Союза.